Jméno a příjmení Roman Veselý nosí více osob:

 Roman Veselý (klavírista) (1879–1933) –  český klavírista
 Roman Veselý (1968) – český fotbalista a trenér
 Roman Veselý (1974) – český fotbalista

Související články 
 Roman
 Veselý